Лос Асерос има више значења:

 Лос Асерос (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Асерос, Донасијано Уерта Хуарез (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику